The Fashion Shop – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Biograph Company
The Fashion Shop – cortometraggio del 1915 prodotto dalla George Kleine Productions